, un film américain de Maury Dexter sorti en 1963 ;
 Titre alternatif de La villa delle anime maledette, un film italien de Carlo Ausino sorti en 1982 ;
 , un film américain de  sorti en 1996.